Morningside kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Morningside (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

Nya Zeeland 

 Morningside, Auckland – en förort till Auckland

Skottland 

 Morningside, Edinburgh – en ort i Edinburgh
 Morningside, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire

USA 

 Morningside, Maryland, Prince George's County, 
 Morningside, South Dakota, Beadle County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar